

Села

Крупець — Рівненська область, Дубенський район
 Крупець — Сумська область, Шосткинський район
 Крупець — Хмельницька область, Славутський район

Крупець — село в гміні Красностав Красноставського повіту Люблінського воєводства

Крупець — село на Курщині